Бихар је област у Европи, која је представљала једну од целина краљевине Мађарске тј. Аустроугарске, а данас је подељена између Мађарске и Румуније и обухвата области:
Хајду-Бихар, једну од жупанија Мађарске
Бихор, један од округа Румуније